American Dream bezeichnet:
 American Dream, einen US-amerikanischen Glauben an den Erfolg
 American Dream (Album), das zweite Studioalbum der Rockband Crosby, Stills, Nash & Young 
 American Dream (Film), einen Dokumentarfilm von Barbara Kopple über den Arbeitskampf der Arbeiter eines Nahrungsmittelkonzerns 
 The American Dream (Theaterstück), eine Komödie von Edward Albee (1961)
 UFC 3: The American Dream, eine Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung aus dem Jahr 1994

Siehe auch:

 American Dreamz – Alles nur Show, eine US-amerikanische Filmkomödie (2006)
 Ein amerikanischer Traum